Плеттенберг () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Арнсберг. Входит в состав района Меркиш. Население составляет 26 321 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 96,29 км². Официальный код — 05 9 62 052.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии